Mucroberotha är ett släkte av insekter. Mucroberotha ingår i familjen Berothidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nätvingar
Mucroberotha